Tanokuchi (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Nagano (heute: Nagano)
 ein Lehen, siehe Tanokuchi (Han)